

Anno 
 738 o 738 a.C.

Codici 
 738 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatory of the State University of Missouri, nella Contea di Boone (Missouri), degli USA

Matematica 
 738 – numero